Фамилии Адам, Адамс, Адамсон произошли от разных людей по имени «Адам» и были весьма популярны по всей Великобритании. Поэтому и шотландская родословная не может быть принята без учёта географических или генеалогических ассоциаций. В Шотландии с изменениями в диалекте развились многочисленные формы этой фамилии, отдельные варианты которой со временем стали ассоциироваться с различными кланами. Адамс, Адис, Эдис и другие варианты происходят от Гордонов с северо-востока страны, чей предок Адам де Гордон владел землями в Берикшире в XIII веке. Эйсоны и Эссоны связаны с кланом Хаттан, через 'Yes' (= 'Адам'), которое издавна было очень распространённым именем в этом клане. Поэтому многие Адамсоны традиционно относятся и к Гордонам, и к клану Хаттан. Однако эта фамилия, возможно, более распространена в Нижней Шотландии, где её первые упоминания относятся к XIII веку. Фергюссоны из Балмакрахи в Стратардле были известны как Макади. Но несомненно, что эту фамилию также носили и другие роды, весьма далекие от Фергюссонов. Почти все формы этой фамилии зафиксированы в разных частях Великобритании, и ранние свидетельство поселенцев в Новом Свете подтверждают, что многие эмигранты давали начало этим фамилиям в тех странах. Многие «сыновья Адама» внесли большой вклад в наследие их стран. В Великобритании это выдающиеся работы в стиле неоклассицизма архитекторов XVIII века Роберта и Джеймса Адама. Династия Адамсов из Соединенных Штатов, из которой вышли два президента (1797—1801 и 1825—1829), имела корни в Бартон-Дэвиде (Сомерсетшир), откуда основатель семейства, Джозеф, эмигрировал в середине XVII столетия.

Адам